Эйвинн Ларсен (, 23 июня 1882 — 6 июля 1960, Марибо) — датский шахматист. В 1926 г. поделил 1—3 места в чемпионате Дании и по итогам дополнительного соревнования получил серебряную медаль. В составе сборной Дании участник трех официальных шахматных олимпиад.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Ларсена в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Ларсена на сайте 365Chess

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся 23 июня
Родившиеся в 1882 году
Умершие 6 июля
Умершие в 1960 году
Умершие в Марибо